Vrijeschoolonderwijs, Nederlandse benaming van onderwijs op basis van antroposofische pedagogiek
Steineronderwijs, Vlaamse benaming van onderwijs op basis van antroposofische pedagogiek

Antroposofie